"PP Natal" é o primeiro EP da dupla de palhaços brasileira Patati Patatá, lançado dia 17 de dezembro de 2019.

Faixas 
 Natal Todo Dia 
 Noite Feliz 
 Noite Santa

Histórico de lançamento 

EP por artista